La mamma morta (en italiano, Mataron a mi madre) es un aria de la ópera Andrea Chénier de Umberto Giordano de 1896, e interpretada por el personaje Maddalena di Coigny, soprano.

Aparece en una escena de la película Philadelphia cantada por Maria Callas y en una escena de Ghost in the Shell.

El aria es una de las piezas favoritas de una soprano spinto, especialmente las que se especializan en el verismo. En la ópera, el aria se coloca en el tercer acto, después del aria de Gérard "Nemico della patria ... Un dì m'era di gioia", otra aria famosa que muestra al barítono interpretando a Gérard. Con un rango entre C♯4 y B5, la tesitura del aria se encuentra en la octava entre F♯4 y F♯5, con la segunda sección más alta que la primera. La instrumentación del aria es especialmente efectiva, por ejemplo el trémolo de cuerdas que aparentaron el incendio que destruyó la casa de Maddalena.

Letra

Referencias

Enlaces externos 
 La mamma morta interpretada por Martina Serafin
La mamma morta, interpretada por Renata Tebaldi

Composiciones de Umberto Giordano
Composiciones de 1896
Arias de Umberto Giordano